Craig Stevens (1918–2000) amerikai film- és televíziós színész
 Craig Stevens (1980) olimpiai ezüstérmes ausztrál úszó